Уме́д Бахшидо́дович Алидо́дов (16 ноября 1970, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — советский футболист, полузащитник.

Биография 
Играл в чемпионате СССР за «Памир». После распада Союза оказался в России. Выступал за несколько клубов. Оказался причастен к становлению пермского «Амкара».

Дебютировал за национальную сборну в 1992 году — в товарищеском матче с Узбекистаном(2:2). Забил два гола — оба в ворота сборной Вьетнама в 1997 году.

Статистика

Достижения 
 Чемпион Таджикистана 1992, 2000, 2002
 Лучший бомбардир чемпионата Таджикистана 1992 — 11 мячей
 Обладатель Кубка Таджикистана 1992
 Чемпион Первой лиги Казахстана 1998

Примечания

Ссылки 
 Умед АЛИДОДОВ: «Я НЕ РЕАЛИЗОВАЛ СЕБЯ НА ВСЕ 100 ПРОЦЕНТОВ»

Футболисты СССР
Футболисты Таджикистана
Игроки ФК «Хатлон»
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Варзоб»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Регар-ТадАЗ»
Игроки ФК «Хима»
Игроки сборной Таджикистана по футболу